Ксения Владимировна Максимова (5 октября 1995 года) — российская тяжелоатлетка, входит в сборную России (вес до 63 кг.). Мастер спорта России международного класса (с 16 марта 2012). Тренер — Черепенькин С. С.

Училась в школе № 21 города Белорецка.Победитель первенство Европы 2009 Израиль
Серебряный призёр Первенство Европы 2010 
Бронзовый призёр Первенство Мира 2011
 Победитель первенство Мира 2012 Словакия 
Победитель первенства Мира 2013г Перу
Победитель первенство Мира 2014 Россия г.Казань
Победитель Первенства Европы 2014 Кипр 
Чемпионка России 2015 Старый Оскол 
Победитель первенство Европы 2016 Израиль 
Абсолютная победительница Первенства Европы 2016 Израиль 
Серебряный призёр Первенство Европы 2017 Албания 
Чемпионка России 2018 Владимир

Спортивные результаты 
 Бронза на ЧМ среди девушек (2011).
 На Первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет заняла 1 место с результатом 151 кг
 Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2015 года — 1 место;
Победитель первенство Европы 2009 Израиль
Серебряный призёр Первенство Европы 2010 
Бронзовый призёр Первенство Мира 2011
 Победитель первенство Мира 2012  
Победитель первенства Мира 2013г Перу
Победитель первенство Мира 2014 Россия г.Казань
Победитель Первенства Европы 2014 Кипр 
Чемпионка России 2015 Старый Оскол 
Победитель первенство Европы 2016 Израиль 
Абсолютная победительница Первенства Европы 2016 Израиль 
Серебряный призёр Первенство Европы 2017 Албания 
Чемпионка России 2018 Владимир

Ссылки

Примечания 

Чемпионы России по тяжёлой атлетике